Tupersuarsuit bezeichnet:
 Tupersuarsuit (Bucht), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tupersuarsuit (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland